Игна́сио Пе́нья Сото́ррес (; ) — испанский футболист, вратарь клуба «Барселона».

Клубная карьера

«Барселона» 
Иньяки Пенья родился в Аликанте, Валенсия. В возрасте 5 лет в 2004 году начал свою карьеру в местном клубе «Аликанте». В 2012 году в возрасте 13 лет Иньяки перешёл в академию Барселоны «Ла Масию» из академии «Вильярреала». В сезоне 2017/18 Пенья выиграл Юношескую лигу УЕФА выйдя в основном составе против «Челси».

16 апреля 2018 года Пенья продлил контракт с Барселоной на 3 сезона с возможностью продления ещё на 2. Позже был переведён в молодёжную команду «Барселоны» и дебютировал 6 октября того же года.

30 октября 2018 года Пенья был вызван на игру основного состава в Кубке Испании против «Леонесы», команда выиграла 1:0, но Иньяки так и не появился на поле. Он также появлялся в составе несколько раз по ходу сезона, когда основной вратарь Тер Штеген был травмирован.

Пенья также появлялся в запасе основной команды по ходу сезона 19/20 и 20/21 из-за травмы резервного вратаря Нето.

Международная карьера 
Иньяки Пенья представлял Испанию на уровнях U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21, в сумме сыграв 30 матчей. Он занял второе место на чемпионате Европы до 17 лет в 2016 году, являясь основным вратарём на протяжении всего турнира.

Достижения 
«Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании: 2022/23
 Победитель Юношеской лиги УЕФА: 2017/18

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Галатасарай»